Bolax kan avse:
 Bolax (djur) – ett släkte skalbaggar.
 Bolax (växter) – ett släkte flockblommiga växter.
 Bolax, Kimitoön – en ö i Åboland, Finland.